Gmina Kolno – gmina wiejska, powiat kolneński, województwo podlaskie
 Gmina Kolno – gmina wiejska, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie

Zobacz też 
 Kolno